Almoloya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villa de Almoloya de Juárez, ort, Delstaten Mexiko, 
 Almoloya, Almoloya, Hidalgo, 
 Almoloya de las Granadas, ort, Delstaten Mexiko, Tejupilco, 
 Almoloya (kommun), Hidalgo, 
 Almoloya, Cuautepec de Hinojosa, 
 Almoloya, Acatlán, 
 Almoloya, Puebla, Pahuatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar